

Osoby noszące przydomek Połocki lub Połocka 
 Wsiesław Briaczysławicz Połocki (ok. 1029-1101) – książę połocki, wielki książę kijowski 
  (zm. ok. 1114-1116) – książę połocki, syn Wsiesława
 Eufrozyna Połocka (ok. 1101-1173) – święta mniszka prawosławna, księżniczka połocka, wnuczka Wsiesława
 Andrzej Połocki (1325-1399) – książę połocki, syn Olgierda
 książęta połoccy
 Menas Połocki (zm. 1116) – pierwszy znany z imienia prawosławny biskup połocki i pierwszy święty prawosławny ziemi białoruskiej
 Samuel Piotrowski-Sitnianowicz alias Symeon Połocki (1628 lub 1629-1680) – pisarz ruski, pochodzący z Wielkiego Księstwa Litewskiego, działający w Połocku, a następnie w Moskwie
 Symeon Połocki (biskup twerski) (zm. 3 lutego 1289) – biskup połocki (do 1271), następnie pierwszy biskup twerski

Zobacz też 
 Połock
 powiat połocki
 rejon połocki
 synod połocki
 województwo połockie
 kolegium połockie i Akademia Połocka
 wojewodowie połoccy
 kasztelanowie połoccy
  (1905-1991) – izraelski lingwista, urodzony w Zurychu